

Toponyme 

 Alès, une ville française située dans le département du Gard, en région Occitanie ;
 Ales, une petite commune italienne de la province d'Oristano en Sardaigne.

Patronyme 

 Alexander Ales ;
 Guy d'Alès de Corbet (1895-1972), général français ;
 John Ales ;
  ;
 Mikoláš Aleš ;
 .

Autre 
Ales peut aussi désigner :
 , une automobile japonaise de 1921.